Dušková ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Dušková (* 1999), tschechische Eiskunstläuferin
 Marie Dušková (1903–1968), tschechische Dichterin